Ekblad är ett svenskt efternamn som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ekblad 1 396
 Ekbladh 110
Tillsammans blir detta 1 506 personer. I Finland den 19 maj 2014 var 238 personer registrerade med namnet Ekblad.

Personer med efternamnet Ekblad eller med varianter av detta namn
 Aaron Ekblad (född 1996), kanadensisk ishockeyspelare
 Alexander Ekblad (född 1987), fotbollsspelare
 Erik Ekblad (konstnär) (1915–1977)
 Erik Ekblad (rektor) (1874–1942)
 Lena Ekblad (född 1935), friidrottare och lärare
 Martin Ekblad (1910–1973), psykiater
 Nils-Eric Ekblad (1904–1978), diplomat och jurist
 Olle Ekbladh (1906–1990), skådespelare
 Signe Ekblad (1894–1952), lärare, missionär och rektor
 Signe Ekblad-Eldh (1903–1960), donator
 Stina Ekblad (född 1954), sverigefinländsk skådespelare
 Ulla Ekblad-Forsgren (född 1937), översättare
 Ylva Ekblad (född 1961), finländsk skådespelare

Källor 

Svenska efternamn
Efternamn i Finland